Jan Kijowski (ur. 1886) – major piechoty Wojska Polskiego, komendant PKU Kamionka Strumiłowa
 Jan Kijowski (1892–1983) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari